Малые кошки () — одно из современных подсемейств кошачьих. В устаревших систематиках кошачьих делили на три подсемейства и наряду с малыми кошками выделяли больших кошек (Pantherinae) и гепардовых (Acinonychinae). Однако молекулярно-генетические исследования показали, что гепард находится в близком родстве с пумами и должен быть определён в подсемейство малых кошек.

Понятие «малые кошки» не означает, что среди них не встречаются и крупные виды, такие как пума. Одним из отличительных признаков является то, что большие кошки, в отличие от малых, умеют рычать. Урчать могут все кошачьи, однако большие только на выдохе, а малые — и при вдохе, и при выдохе.

Классификация 
Подсемейство малые кошки (Felinae) состоит из 11 родов и 31 вид. В таблице ниже представлена современная классификация видов малых кошек .
В России представлено 7 видов малых кошек.

См.также 

 Кошачьи
 Большие кошки

Примечания 

Кошачьи